

Anno 
 753 o 753 a.C.

Codici 
 753 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Washburn Observatory, di Madison, nella Contea di Dane, nel Wisconsin

Matematica 
753 – numero